Сагатов — казахская фамилия. Известные носители:
 Сагатов, Мансур — казахстанский режиссер.
 Сагатов, Серикбай — казах, чабан, награждён орденом «Узбекистон Кахрамони».
 Сагатова, Асель Ермековна — казахстанская актриса и модель.